Одумегву-Оджукву — нигерийская семья, имеющая в своём составе несколько известных членов:
 Луи Филлип Одумегву-Оджукву (1908—1966) — нигерийский бизнес-магнат, один из богатейших людей Нигерии своего времени.
 Чуквемека "Эмека" Одумегву-Оджукву (1933—2011) — сын Луи, нигерийский военный, революционер, участник Гражданской войны в Нигерии, Президент Биафры (-).
 Бьянка Одумегву-Оджукву (род. 1968) — жена Чуквемеки, , посол президента.